La ligne 516B est une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Bastogne à Martelange.

Histoire 
La ligne est fermée le .

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Luxembourg